Варваци:

 Варваци — русский дворянский род греческого происхождения.
 Варваци, Владимир Николаевич (1896—1922) — советский военно-морской деятель.
 Варваци, Иван Андреевич (1745—1825) — российский дворянин, меценат.
  (1836—1888) — греческий музыкант родом из Таганрога.